Eremarionta aquaealbae är en snäckart som beskrevs av S. S. Berry 1922. Eremarionta aquaealbae ingår i släktet Eremarionta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
aquaealbae